

Geografia 
 Criquetot-l'Esneval – comune francese nella regione della Normandia
 Criquetot-le-Mauconduit – comune francese nella regione della Normandia
 Criquetot-sur-Longueville – comune francese nella regione della Normandia
 Criquetot-sur-Ouville – comune francese nella regione della Normandia